Christer Nilsson är namnet på flera kända svenskar:

Christer Nilsson (trollkarl) (1931–2022) – innehavare av Sveriges Magi-Arkiv
Christer Nilsson (musiker) – medverkande i musikgruppen Namelosers
Christer Nilsson (politiker) (född 1941) – socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 1973 från Norrköping
Christer Nilsson (forskare) (född 1951) – professor emeritus
Christer Hallerby, tidigare Christer Nilsson, (född 1951) – ordförande 1977–1979 i Folkpartiets ungdomsförbund
Christer Åberg (född 1964), bloggare och evangelist, hette Nilsson som ogift